Alekszandr Vlagyimirovics Mosztovoj, nyugaton Aleksnadr Mostovoi, cirill betűkkel Александр Владимирович Мостовой (Leningrád, Szovjetunió 1968. augusztus 22. –) orosz labdarúgó.

Karrierje legnagyobb részét a spanyol Celta Vigóban töltötte. Itt kapta az El Zar (A cár) becenevet.

Karrierje

Szpartak Moszkva és az első külföldi évek

Celta Vigo

Alavés

A válogatottban

Statisztika

Klub 

|-
|1986||Krasznaja Presznya||Vtoraja Liga||?||?||?||?||-||-||?||?
|-
|1987||rowspan="5"|Szpartak Moszkva||rowspan="5"|Viszsaja liga||18||6||-||-||-||-||18||6
|-
|1988||27||3||-||-||-||-||27||3
|-
|1989||11||3||-||-||-||-||11||3
|-
|1990||23||9||-||-||-||-||23||9
|-
|1991||27||13||-||-||-||-||27||13
|-

|-
|1992-1993||rowspan="2"|SL Benfica||rowspan="2"|Primeira Liga||9||0||-||-||3||0||12||0
|-
|1993-1994||0||0||-||-||0||0||0||0
|-

|-
|1993-1994||SM Caen||Ligue 1||15||3||-||-||-||-||15||3
|-
|1994-1995||rowspan="2"|RC Strasbourg||rowspan="2"|Ligue 1||29||6||4||1||-||-||33||7
|-
|1995-1996||32||9||3||1||6||2||41||12
|-

|-
|1996-1997||rowspan="8"|Celta de Vigo||rowspan="8"|La Liga||31||5||6||1||-||-||37||6
|-
|1997-1998||34||8||3||1||-||-||37||9
|-
|1998-1999||33||6||1||0||7||2||41||8
|-
|1999-2000||26||6||1||0||7||2||34||8
|-
|2000-2001||30||9||6||2||7||2||43||13
|-
|2001-2002||30||10||0||0||1||3||31||13
|-
|2002-2003||27||5||0||0||4||1||31||6
|-
|2003-2004||24||6||2||0||0||0||26||6
|-
|2004-2005||Deportivo Alavés||Segunda División||1||1||-||-||-||-||1||1
|-
106||34||-||-||?||?||106||34
9||0||-||-||3||0||12||0
76||18||7||2||6||2||89||22
236||56||20||4||26||10||282||70
427||108||27||6||35||12||489||126
|}

Válogatott

Sikerei, díjai

Szpartak Moszkva:
Bajnok: 1987, 1989
Benfica:
Portugál bajnok: 1993-94
Kupagyőztes: 1991-92
Celta Vigo:
Intertotó-kupa-győztes: 2000
Kupadöntős: 2000-01

Válogatott 
SZU U21:
U21-es Eb: 1990
Oroszország:
Legendák kupája: 2009

Források

Külső hivatkozások 
Az Izvesztyija weboldalán 
A válogatott weboldalán 
Statisztika 
A BDFutbol oldalán
Az RSSSF honlapján

Orosz labdarúgók
Szovjet labdarúgók
A Szpartak Moszkva labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Celta Vigo labdarúgói
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
1968-ban született személyek
Élő személyek